Zeegelaar ist der Familienname folgender Personen:

 Marvin Zeegelaar (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Zachari Zeegelaar (* 1989), surinamischer Fußballschiedsrichterassistent